École supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM), une école d'ingénieurs française.
 Electricity Supply Commission (ESCOM), commission sud-africaine de l'énergie électrique.
 Electricity Supply Commission of Malawi (ESCOM).
 European Society for the Cognitive Sciences of Music — Association européenne pour les Sciences cognitives de la musique (ESCOM)
 , société d'électronique de 1986, d'origine allemande.

Voir aussi 
 Eskom Holding, une société Sud-Africaine co-promotrice d'un projet pharaonique de production et desserte d'électricité dans l'Afrique (projet Westcor).